Заходцы — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости.
 
Расположена у побережья реки Пскова, в 73 километрах по дорогам к северо-востоку от Пскова и в 11 км к востоку от деревни Гверздонь.

История 
До 1 января 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Гверздонской волости.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района